Световното първенство по снукър през 2003 г. се провежда между 19 април и 5 май в Театър Крусибъл, Шефилд. Марк Уилямс печели световната титла, побеждавайки Кен Дохърти на финала с 18 на 16 фрейма.

Премия за победителя 
Победител £270 000

Резултати

Максимален брейк 
Рони О'Съливан постига максимален брейк от 147!

2003